Onderdistrict in Indonesië
 Purwadadi (Ciamis), een onderdistrict van het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Purwadadi (Subang), een onderdistrict van het regentschap Subang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Purwadadi (Carenang), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Purwadadi (Nusawungu), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Purwadadi (Purwadadi), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java